Gaeonn Meyer (Amersfoort, 2 januari 1990) is een Nederlandse atleet, die zich heeft gespecialiseerd op de sprint. Hij nam meermaals deel aan de Nederlandse kampioenschappen atletiek. Meyer is lid van AV Lycurgus.

Kampioenschappen

Nederlandse kampioenschappen

Outdoor

Indoor

Persoonlijke records

Outdoor

Indoor

Palmares

200 m indoor 
 2015:  NK indoor - 22,05 s

Nederlands sprinter (atletiek)